Armand Zipfel (1883-1954) est un des pionniers français de l’aviation.
 Peter Zipfel (né en 1956) est un ancien fondeur allemand.